L'edizione 1986-87 della Segunda División B fu il decimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 22 squadre raggruppate in un unico gruppo. Le prime quattro della classifica furono promosse in Segunda División. Non erano previste retrocessioni.

Classifica finale

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1987-1988.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1986-1987
 Segunda División spagnola 1986-1987
 Coppa del Re 1986-1987

Collegamenti esterni
 

1986-1987